Jaderná elektrárna Seversk II je plánovaná jaderná elektrárna, která se bude nacházet v Tomské oblasti, poblíž města Seversk. Měla by obsahovat dva reaktory VVER. Jejím účelem je, aby nahradila odstavenou starou Sibiřskou jadernou elektrárnu.

Historie a technické informace 
Rozhodnutí postavit novou jadernou elektrárnu jako náhradu za stejnojmennou starou, která byla zcela odstavena v roce 2008, bylo učiněno v roce 2007. Součástí JE budou dvě energetické jednotky typu VVER-1300, jejichž spuštění je plánováno na období 2025–2027. 73 % obyvatel regionu má negativní postoj k výstavbě elektrárny. V listopadu 2008 se plánovalo uspořádat veřejná slyšení o výstavbě jaderné elektrárny, která se však konala pouze v Seversku, kam většina obyvatel Tomsku nemůže vstoupit. Úřady se snaží změnit veřejné mínění směrem k podpoře elektrárny pořádáním kampaní, zejména setkání zástupců vedoucích vědeckých institucí v Tomsku s médii.

Informace o reaktorech

Odkazy

Reference 

Jaderné elektrárny v Rusku